Солунската гръцка мъжка гимназия () е основното гръцко учебно заведение в Македония през втората половина на XIX и началото на XX век. Гимназията е основана през 1852 година като класно училище, а през 1868 и при директора Маргарит Димзов прераства в гимназия. От 1893 до 1913 година се помещава в сграда на улица „Егнатия“ № 132, дело на архитекта Ернст Цилер, където днес е Тринадесета гимназия. В 1914 година с нарастването на населението на града, училището се разделя на две части - Първа и Втора солунска мъжка гимназия.

Наследник на Солунската гръцка мъжка гимназия е Втора солунска гимназия, основана в 1914 година след като градът попада в Гърция.

Директори

Бележки